Kissner oder Kißner ist der Familienname folgender Personen:

 Alfons Kissner (1844–1928), deutscher Romanist und Anglist
 Helma Kissner (* 1923), deutsche Waffen-SS-Offizierin
 Jürgen Kißner (1942–2019), deutscher Radsportler

Siehe auch:

 Kisner